Kūsehlar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūsālār-e Soflá, ort, Västazarbaijan, 
 Kūsahlar, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar